Аненка — название населённых пунктов в России:

 Аненка — село в Тербунском районе Липецкой области.
 Аненка — деревня в Петровском районе Тамбовской области.